Nyassa, Nyasa o Niassa era il nome attribuito in epoca coloniale al Lago Malawi, al confine fra Malawi e Mozambico. Significati derivati sono:

 Niassa, provincia del Mozambico
 Nyassa,  colonia portoghese corrispondente all'attuale Mozambico
 Nyasaland, colonia inglese corrispondente all'attuale Malawi